est la formule brute de plusieurs isomères.

 mépivacaïne, numéro CAS , racémique
 milnacipran, numéro CAS , mélange de deux racémiques
 R,S-milnacipran, numéro CAS , racémique
 1R,2S-milnacipran, numéro CAS 
 1S,2R-milnacipran, numéro CAS 
 (R,R/S,S)-milnacipran, numéro CAS , racémique
 1R,2R-milnacipran, numéro CAS 
 1S,2S-milnacipran, numéro CAS